Појам Горење Поље може се односити на:
 Горење Поље (Долењске Топлице), насељено место у општини Долењске Топлице, Република Словенија 
 Горење Поље (Канал об Сочи), насељено место у општини Канал об Сочи, Република Словенија